Mureșul Deva a fost un club de fotbal din Deva, județul Hunedoara, care a evoluat în Liga a II-a. A fost desființat în 2012.

Lotul de jucători 

Sezonul 2011/2012

 (Cpt)

Legături externe 
Site neoficial

Fondări în 1920
Cluburi românești de fotbal desființate
Desființări în 2012